Der Bahlinger SC ist ein Fußballverein mit rund 800 Mitgliedern aus dem südbadischen Bahlingen am Kaiserstuhl. Die Vereinsfarben sind Rot und Weiß.

Geschichte 
Der Verein wurde 1929 gegründet. Bis zum 31. Dezember 2012 gab es zwei Abteilungen, die Fußball- und die Turnabteilung. Die Turner trennten sich jedoch zum 1. Januar 2013 ab und nennen sich nun TV Bahlingen. Die Fußballmannschaft spielte bis Ende der 1960er Jahre in den unteren Amateurklassen. 1969 gelang der Aufstieg in die Amateurliga Südbaden, die 1978 zur viertklassigen Verbandsliga wurde. Nachdem die Fußballer in den Jahren 1994 und 1995 den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg knapp verfehlt hatten, schaffte der Bahlinger SC 1996 die Meisterschaft der Verbandsliga Südbaden und stieg daraufhin in die Oberliga auf. Dort hielt sich der Verein bis zum Abstieg 2005. In der Saison 2005/06 gelang der Wiederaufstieg in die Oberliga. In der Saison 2014/15 qualifizierte sich der Bahlinger SC mit dem 2. Platz in der Oberliga Baden-Württemberg für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest. Nach einem 0:0 im Heimspiel gegen den TSV Lehnerz setzten sich die Bahlinger im entscheidenden Spiel beim SC Hauenstein mit 3:0 durch und besiegelten den größten Erfolg der 86-jährigen Vereinsgeschichte. In der Saison 2015/16 besuchten somit große Vereine wie Kickers Offenbach, der SV Waldhof Mannheim und der 1. FC Saarbrücken das heimische Stadion; der Klassenerhalt wurde jedoch verpasst. Mit der Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg 2018/19 vor den Stuttgarter Kickers kehrte der Bahlinger SC in die Regionalliga zurück.

In der Saison 2002/03 war der BSC im DFB-Pokal vertreten und schied in der zweiten Runde knapp mit 1:2 gegen Waldhof Mannheim aus. In der ersten Runde hatte man sich noch mit 1:0 gegen Alemannia Aachen durchgesetzt.

In der Saison 2013/14 war der Bahlinger SC erneut für den DFB-Pokal qualifiziert, da die Mannschaft das Finale des südbadischen Verbandspokals gegen den FC Radolfzell mit 3:1 gewonnen hatte. In der ersten Runde scheiterten die Rot-Weißen mit 1:3 am Zweitligisten VfL Bochum.

Bei der dritten DFB-Pokal-Teilnahme in der Saison 2015/16 hielten die Bahlinger gegen den Zweitligisten SV Sandhausen bis zum Ende der Verlängerung ein torloses Unentschieden, ehe sie im Elfmeterschießen mit 3:5 unterlagen.

Erfolge 
Meisterschaft
 Meister Verbandsliga Südbaden 1995/96
 Vizemeister der Verbandsliga Südbaden 1993/94, 1994/95 und 2005/06
 Oberliga Baden-Württemberg 1996/97 bis 2004/05, 2006/07 bis 2014/15, 2016/17 bis 2018/19
 Rang 8 in der Ewigen Tabelle der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg (Stand: nach der Saison 2018/19)
 Meister der Oberliga Baden-Württemberg 2018/19
 Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg 2014/15
 Regionalliga Südwest 2015/16, seit 2019/20

Pokal
 Südbadischer Pokalsieger 2002, 2013 und 2015
 DFB-Pokal-Teilnahmen: 2. Hauptrunde 2002/03, 1. Hauptrunde 2013/14 und 2015/16

Mannschaften 
Der Bahlinger SC besteht aus drei aktiven Mannschaften, zwei Alte-Herren-Mannschaften sowie zehn Jugendteams.

Erste Mannschaft 
Die erste Mannschaft des Bahlinger SC spielt in der Regionalliga Südwest.

Kader 2021/22 
Stand: 19. April 2022

Trainerstab

Zweite und dritte Mannschaft 
Die zweite Mannschaft des Bahlinger SC spielt in der Bezirksliga Freiburg, die dritte Mannschaft in der Kreisliga B Freiburg Staffel 7.

Stadion 
Der Bahlinger SC trägt seine Heimspiele im Kaiserstuhlstadion aus, das über eine nicht überdachte, 273 Zuschauer fassende Sitztribüne verfügt. Von den weiteren rund 4.000 Stehplätzen sind 800 überdacht.

Kaiserstuhl-Cup 
Mit einer Mischung aus internationalen Teams (u. a. Roter Stern Belgrad, Iraklis Saloniki), nationalen Teams (u. a. Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, SC Freiburg, Bayer 04 Leverkusen, 1. FSV Mainz 05) und regionalen Teams (u. a. FC Emmendingen, FC Teningen) sowie dem Team des Bahlinger SC wird seit 1985 jedes Jahr der Kaiserstuhl-Cup veranstaltet.

Austragungen

Bekannte Spieler 
Siehe: :Kategorie:Fußballspieler (Bahlinger SC)

Literatur 
 Robin Meyer: Die beste Saison aller Zeiten – Eine Chronik der Saison 2014/15, Verlag Die Werkstatt 2016, 240 Seiten. ISBN 978-3-7307-0313-7

Einzelnachweise

Weblinks 
 Vereinshomepage
 Facebook
 Twitter

Fußballverein aus dem Landkreis Emmendingen
Verein im Südbadischen Fußball-Verband
Sport (Bahlingen am Kaiserstuhl)
Bahlinger SC
Sportverein (Landkreis Emmendingen)